Tre unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Aaron Ward:

 - cacciatorpediniere della classe Wickes, varato nel 1919, ceduto alla Royal Navy nel 1940 e rinominato HMS Castleton, radiato nel 1945.
 - cacciatorpediniere della classe Gleaves, varato nel 1941 e affondato in combattimento nel 1943.
 - cacciatorpediniere della classe Robert H. Smith, varato nel 1944 e radiato nel 1945.